Kolka (livisch: Kūolka, deutsch: ‚Kolken‘) ist ein Fischerort und eine Gemeinde im Westen Lettlands. Als nördlichster Punkt der Region Kurland liegt der Ort an der markanten Landspitze Kolkas rags (‚Horn von Kolka‘, ‚Kap Kolka‘, Kap Domesnäs) der Irbenstraße, wo sich die Ostsee und der Rigaer Meerbusen treffen.

In Kolka leben die letzten Vertreter der livischen Sprache und Kultur. Das Gebiet liegt innerhalb des Slītere-Nationalparks.

Geschichte 
Zwischen 1384 und 1387 wurde Kolka erstmals in Schriftquellen als bewohnter Ort erwähnt. Die Bewohner lebten vom Fischfang und vom Plündern der am Kap gestrandeten Schiffe.

Verwaltung 
In der Gemeinde Kolka (Kolkas pagasts) liegen neben dem Verwaltungszentrum Kolka die kleinen Orte Vaide, Saunags, Pitrags, Košrags, Mazirbe und Sīkrags. Seit 2009 gehörte die Gemeinde zum Bezirk Dundaga, seit 2021 liegt sie im Bezirk Talsi.

Sehenswürdigkeiten 
 Lutherische Kirche, 1885 errichtet
 Orthodoxe Geburtskirche, erbaut von 1890 bis 1892
 Katholische Kirche Maria Meeresstern, 1935 in Saka (Bezirk Pāvilosta) errichteter Holzbau, 1997 nach Kolka transloziert
 Livisches Kulturzentrum in Mazirbe

Klima

Literatur 
 
 Astrīda Iltnere (Red.): Latvijas Pagasti, Enciklopēdija. Preses Nams, Riga 2002, ISBN 9984-00-436-8.

Weblinks 

 Info Slitere-Nationalpark
 Private Heimat-Seite
 Private Seite Radtouren

Ort in Lettland
Bezirk Talsi